Прозерпи́на — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, однако имел 56 орудий. Заложен 10 октября 1831 года в С.-Петербургском Главном адмиралтействе. Строители К. А. Глазырин и И. А. Амосов. Спущен на воду 31 августа 1832 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 56 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1833, 1836, 1838, 1839, 1841 и 1845—1847 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 В июле 1835 в составе эскадры доставил из Кронштадта в Данциг отряд Гвардейского корпуса, а в сентябре 1835 перевез его обратно.
 В 1837 и 1844 в составе отрядов находился в практических плаваниях для ознакомления гардемаринов с портами Балтийского моря.
 3 июля 1836 года на Кронштадтском рейде участвовал в торжественной встрече Балтийским флотом ботика Петра I.
 В 1849 году занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде.
 Разобран в 1855 году.

Командиры 
 П. А. Караулов (1832);
 Ф. И. Кутыгин (1833—1835);
 А. В. Щулепников (1836);
 П. И. Геринг (1837);
 Ф. М. Воейков (1838—1839);
 А. Е. Фриш (1841—1848);
 С. А. Баранов (1849).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи